BKQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Blackall (Queensland) (Australia)